Molekulska formula -{C12H18}- se može odnositi na:

 2-Fenilheksan
 Heksametilbenzen
 Ikean